Savages peut désigner :

Ouvrages 
 Savages,  roman policier de Don Winslow publié en 2010 aux États-Unis et traduit en français en 2011.

Films 
 Savages titre original de Sauvages film de James Ivory sorti en 1972
 Savages, ou Sauvages au Québec,  thriller américain d'Oliver Stone, sorti en 2012, et adaptation cinématographique du roman de  Don Winslow.

Groupes musicaux 
 Savages, groupe anglais de rock post-punk créé en 2011.
 The Savages, groupe anglais de rock créé en 1960.

Article connexe 
 

Homonymie de titre